Barbara Borys-Damięcka (1937-), une metteuse en scène polonaise de théâtre et de télévision, ainsi qu'une sénatrice ;
 Irena Górska-Damięcka (1910-2008), une actrice, metteur en scène et directrice de théâtre polonaise.